

Onomastica
 Asami – nome proprio di persona giapponese femminile

Persone
 Asami Sugiura, nota anche come Asami – attrice pornografica, attrice e AV idol giapponese
 Atsuo Asami – astronomo giapponese
 Yuma Asami – attrice ed ex attrice pornografica giapponese
 Yūko Asami – cantante e conduttrice radiofonica giapponese